Бекенбай Абжанов (; 1907 год, аул Архат, Томская губерния — 1964 год) — старший чабан совхоза «Каракол» Аягузского района Семипалатинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1958).

Родился в 1907 году в крестьянской семье в ауле тархат Томской губернии (сегодня — Абайский район Восточно-Казахстанской области). С 1930 года проживал в Аягозском районе. Был одним из организаторов совхоза «Каракол» Аягозского района. Трудился в этом совхозе чабаном, старшим чабаном до своей кончины в 1964 году.

За выдающиеся трудовые достижения удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1958 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

 Память
 В 1965 году совхозу «Каракол» было присвоено имя Бекенбая Абжанова
 В селе Каракол установлен бюст Героя Социалистического Труда.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Әбжанов Бекенбай: б. 206.

Ссылки 
 Абжанов Б. , Восточный Казахстан: известные имена